Landström är ett svenskt efternamn, men ordet har också andra betydelser:

 Landström (sjöfart), elström från land till ett fartyg vid kaj
 Landströms gröna, även kallad enbar Landström, en krusbärssort

Den 31 december 2014 var 2362 personer med efternamnet Landstrom bosatta i Sverige. I augusti 2015 var 94 personer med namnet bosatta i Finland.

Personer med efternamnet Landström 
 Anders Landström, filmproducent
 Anders Jakob Landström (1804–1875), fabrikör och politiker
 Björn Landström (1917–2002), finlandssvensk Illustratör och författare
 Eeles Landström (född 1932), finländsk stavhoppare och politiker
 Eivor Landström (1919–2004), skådespelare och teaterkonsulent
 Elin Landström (född 1992), fotbollsspelare
 Gunnar Landström (1897–1982), sjömilitär
 Jessica Landström (född 1984), fotbollsspelare
 John Landström (1869–1910), kirurg
 Jonas Landström (född 1964), operasångare
 Lena Landström (född 1943), barnboksförfattare
 Marcus Landström, kompositör
 Matthias Landström (född 1966), militär
 Mårten Landström (född 1966), konsertpianist
 Olof Landström (född 1943), illustratör och animatör
 Richard Landström (född 1991), dataspelare
 Sven Åke Landström (född 1941), hornist, dirigent och tjänsteman vid Sveriges Radio
 Torstein Landström (född 1941), konstnär, formgivare, illustratör och flygentusiast
 Örjan Landström (född 1965), skådespelare

Källor

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn
efternamn i Finland